Jean-Louis Barrault peut désigner :
 Jean-Louis Barrault (1910-1994), metteur en scène et acteur français ;
 Jean-Louis Barrault (1938-), designer français.